Boulga peut désigner :
 Boulga, la localité située dans le département de Dialgaye au Burkina Faso.
 Boulga, la localité située dans le département de Pensa au Burkina Faso.

Homonymie de localités